Ankudowo – dawny majątek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Krypule.
Ankudowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorski, w sielsowiecie Jazno.